Marsal (Moselle)
 Marsal (Tarn)